Тейльс — фамилия.

Известные носители:

 Тейльс, Наталья Андреевна — русская писательница.
 Тейльс, Иван Антонович (1747—1786) — доктор медицины.
 Антон Антонович (1733 — между 1811 и 1818) — вице-директор Московского университета.
 Игнатий Антонович (1744—1815) — тверской губернатор, президент камер-коллегии и сенатор.
 Андрей Антонович — московский губернский прокурор.

См. также 
 Тейльсы — дворянский род, происходящий из Голландии.

Примечания